Ceru Colorado − miasto na południowym wschodzie Aruby (terytorium autonomiczne Holandii). Według danych z 2006 liczy 10 000 mieszkańców. Jest to ośrodek przemysłowy.

Miasta na Arubie